Sochy peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Sochy, un village de la voïvodie de Lublin
 Sochy, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie